Martin Helwig ist der Name folgender Personen:

* Martin Helwig (Geograph) (1516–1574), deutscher Geograph und Pädagoge
 Martin Helwig (Linguist) (1596–1632), deutscher Sprachgelehrter und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Martin Hellwig (* 1949), deutscher Ökonom